Morphe a pour étymologie le mot grec morpha qui signifie forme, il est utilisé dans différents domaines scientifiques :

 En biologie, les morphes désignent des regroupements phénotypiques qu'ont les individus d'une espèce :
 En fonction de facteurs variés, plusieurs phénotypes sont possibles chez certaines espèces au sein d'une même population, notamment à la fin de leur développement : ce polymorphisme est appelé plus spécialement polyphénisme. C'est le cas de la truite Salmo trutta dont les individus peuvent prendre la forme de truites de mer, de lac ou de rivière en fonction du milieu où ils migrent.
 En fonction d'une variabilité génétique au sein d'une espèce : voir polymorphisme génétique. Un cas célèbre est celui du papillon Phalène du bouleau qui existe sous deux morphes, un clair et un foncé.
Voir aussi écotype
 En linguistique, les morphes sont les différentes formes que peut prendre un morphème (unité minimale de sens).

De manière générale, la morphologie est l'étude des formes.